Kalfou – comune del Camerun
Kalfou – comune del Niger